Stratos peut faire référence à : 

 Stratos, cité de la Grèce antique et commune moderne en Étolie-Acarnanie, Grèce ;
 la Stratos, un véhicule automobile de la marque Lancia ;
 Stratos, un film grec sorti en 2014 ;
 Stratos, un personnage fictif de la licence Les Maîtres de l'univers créée par Mattel ;
 le projet Red Bull Stratos, un saut en parachute depuis une capsule emmenée par un ballon stratosphérique visant à battre plusieurs records.